Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji WTA Brasil Tennis Cup 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Florianópoliská událost představovala premiérový ročník brazilského turnaje.

Deblový titul si připsala nejvýše nasazená španělsko-kazašská dvojice Anabel Medinaová Garriguesová a Jaroslava Švedovová, která ve finále přehrála britsko-ruský pár Anne Keothavongová a Valeria Savinychová po dvousetovém průběhu 6–0 a 6–4.

Nasazení párů 
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Jaroslava Švedovová (vítězky)
  Petra Martićová /  Kristina Mladenovicová (1. kolo)
  Tímea Babosová /  Kimiko Dateová (semifinále)
  Nina Bratčikovová /  Oxana Kalašnikovová ''(1. kolo)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01={{nowrap| A Medina Garrigues   J Švedova}}
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= C Garcia   G Muguruza
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= PC Gonçalves   L Pigossi
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= F Molinero   A Pérez
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= T Babos   K Date-Krumm
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= J Gluško   P Kania
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Š Pe'er   C Scheepers
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= M Hončová   C-y Hsu
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= M Czink   M Niculescu
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= MF Alves   M Lučić-Baroni
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Keothavong   V Savinych
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=[10]
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= N Bratčikova   O Kalašnikova
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=[7]

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= C Forte   B Haddad Maia
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= M Auroux   M Irigoyen
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= K Barrois   T Malek
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= P Martić   K Mladenovic
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=[10]
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= T Babos   K Date-Krumm
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=[5]

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= A Keothavong   V Savinych
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=[10]
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= K Barrois   T Malek
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=[6]

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Brasil Tennis Cup
Tenis v Brazílii v roce 2013
WTA Tour 2013